Rudolf Smend (1851–1913)
 Rudolf Smend (ur. 1932)